«Firestone» () — сингл норвежского диджея и продюсера Kygo с участием австралийского певца Конрада Сьюэлла, выпущенный 1 декабря 2014 года. Он занял 1-е место в норвежском чарте синглов, а также стал международным хитом во многих других чартах. Певица Birdy исполнила кавер-версию песни в прямом эфире BBC Radio 1.

Музыкальный клип 
Музыкальный клип был выпущен на официальном канале Kygo Vevo 9 марта 2015 года, где по состоянию на февраль 2019 года он набрал более 610 миллионов просмотров. Клип начинается с того, что молодая женщина (модель Рэйчел Эшельбергер) сталкивается с молодым человеком. Она притягивает его к себе и, кажется, собирается поцеловать, прежде чем уйти с наводящим на размышления видом. Он очарован и следует за ней через ряд дверей, которые открываются в различные сцены, такие как лес, вечеринки и бассейн в Лос-Анджелесе.

Трек-лист

Чарты

Еженедельные чарты 

Special acoustic release featuring Conrad Sewell

Годовые чарты

Сертификации

Примечания 

Синглы, возглавлявшие хит-парад Норвегии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Польши
Синглы 2014 года
Синглы, возглавлявшие UK Dance Chart
Песни 2014 года
Песни Kygo